Lista portów lotniczych w Mauretanii, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 

 Great Circle Mapper: Airports in Mauritania - IATA and ICAO codes 

Porty lotnicze w Mauretanii
Malawi